Bernard Boucault (1948- ), haut fonctionnaire français (préfet)
 Mosco Boucault (1944- ), réalisateur français